

Großschanze K-72,5 

Datum: Sonntag, 17. Februar 1935

Skisprungschanze: Jarolímek-Schanze

Teilnehmer: 164 genannt; 109 gestartet; 63 gewertet;

Quellen 
 Norwegen siegt in den FIS-Rennen. Der Spezialsprunglauf; in: (Wiener) Sport-Tagblatt vom 18. Februar 1935, S. 8
 Die Sprungläufe bei den FIS-Kämpfen in der Tatra; in: Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 18. Februar 1935, s. 14
 Norges to dager i Hohe Tatra: Birger Ruud vant hopprennet, Aftenposten (norwegisch) vom 18. Februar 1935, s. 8, in Nasjonalbiblioteket, Oslo
 Kjempemessig norsk hoppseier!, Sportsmanden (norwegisch) vom 18. Februar 1935, s. 9, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Weltmeisterschaften: 13. (Sic!) Februar 1935 – Vysoke Tatry (TCH), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 152. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen
Manner 1935
Skispringen (Tschechoslowakei)
Männerskisprungwettbewerb